Notholmen (Kalixrivier), een cirkelvormig onbewoond eiland in de stroming van Zweedse Kalixrivier
Notholmen (Rånerivier), een Zweeds eiland in de Råneälven